Анато́лий Бори́сович Абдула́ (12 ноября 1976, Харьков, УССР) — украинский футбольный судья. С 2012 года судья ФИФА.

Биография 
В 1999 году начал судейскую карьеру в матчах региональных соревнований, с 2001 года стал судьёй чемпионата среди любителей, с 2004 года — второй лиги, с 2006 года — первой лиги. С 2008 года обслуживает матчи Премьер-лиги. Обслуживал матчи Кубка Лиги 2009/10.

6 мая 2012 года обслуживал финальный матч Кубка Украины между донецкими «Металлургом» и «Шахтёром». В 2012 и 2016 годах обслуживал матчи за Суперкубок Украины.

Достижения 
 Лучший арбитр чемпионата Украины: 2018/19

Статистика в высшей лиге 
По состоянию на 12 июля 2019:

Семья 
Женат, имеет сына и дочь. Хобби — охота, чтение литературы.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Allplayers.in.ua
 Profil na FIFA.com 
 Профиль на Официальном сайте Комитета судей ФФУ 
 Кто они? Досье на арбитров высшей лиги (Террикон, 11 квітня 2008)
 Статистика на сайте sports.ru
 Профиль судьи на сайте УПЛ

Футбольные судьи Украины